Амбуаз — город департамента Эндр и Луара во Франции.
 Амбуаз — замок на реке Луара.

Персоналии:
 Амбуаз, Жорж (1460—1510) — кардинал и министр Людовика XII Французского.
 Амбуаз II, Жорж (1488—1550) — французский католический епископ и кардинал.